Nederlandse Vereniging voor Marktwerking in Energie 
Vereniging van Mede-eigenaars
Volvo Construction Equipment